Александр Сибиряков: Сибиряков, Александр Иллиодорович (1863—1936) — русский артист оперы (тенор), антрепренер и театральный деятель.
 Сибиряков, Александр Михайлович (1849—1933) — российский золотопромышленник и меценат, исследователь Сибири.

См. также 
 «Александр Сибиряков» — теплоход-лесовоз типа «Павлин Виноградов» (1987), построенный в 1989 году в Гданьске (ПНР) по заказу СССР.
 «Александр Сибиряков» — ледокол-пароход, совершивший первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию.